Checkmate peut désigner :

 Checkmate, un ballet sur une musique écrite par Arthur Bliss ;
 Checkmate, un film britannique de George Pearson sorti en 1935 ;
 Checkmate!, un album sorti en 2011 ;
 Checkmate, le titre de plusieurs séries de comics publiées par DC Comics ;
 Checkmate, une organisation criminelle de fiction dans l'univers de DC Comics ;
 Checkmate, une série télévisée américaine (titre en français : Échec et mat) diffusée en 1960 ;
 Checkmate, le neuvième épisode de la série Le Prisonnier ; c'est également le sixième et dernier épisode du remake de 2009, Le Prisonnier.
 Checkmate 4, né Carpaccio, cheval de saut d'obstacles